Села:
 Долинівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Долинівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Долинівка — Житомирська область, Житомирський район
 Долинівка — Запорізька область, Запорізький район
 Долинівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Долинівка — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Долинівка — Львівська область, Стрийський район
 Долинівка — Одеська область, Арцизький район
 Долинівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Долинівка — Хмельницька область, Чемеровецький район